Die Saison 1999/2000 der Oberliga Hessen war die 22. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und die sechste als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister wurde der KSV Klein-Karben punktgleich und aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem SC Neukirchen. Die Klein-Karbener – ebenso wie Neukirchen, der FV Bad Vilbel und die Amateure von Eintracht Frankfurt auf den Rängen 2 bis 4 – beantragten keine Lizenz für die Regionalliga und verzichteten daher auf eine Teilnahme an den Relegationsspielen zur Regionalliga Süd.

Die sportlichen Absteiger waren die Amateure von Kickers Offenbach, der SV Asbach, der FSV Braunfels und der VfB Unterliederbach. Germania Horbach beantragte keine Lizenz für die folgende Spielzeit und zog sich freiwillig in die Staffel Frankfurt-Ost der sechstklassigen Bezirksoberliga Hessen zurück. Der SV Jügesheim scheiterte in der Relegationsrunde gegen die Vizemeister der Landesligen und war damit der sechste Absteiger.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen der OSC Vellmar, die SG Walluf und die SG Croatia Frankfurt als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsrunde sicherte sich der SV Erzhausen als vierte Mannschaft den Aufstieg. Aus der Regionalliga Süd stieg der FSV Frankfurt und Borussia Fulda in die Oberliga Hessen ab.

Der Torschützenkönig wurde Ralph Kistner vom FSC Lohfelden mit 30 Treffern.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Oberliga 
Für den verbleibenden freien Platz in der Oberliga spielten der Tabellen-14. der Oberliga sowie die drei Vizemeister der Landesliga-Staffeln eine Relegationsrunde. Der Gruppensieger SV Erzhausen schaffte als vierte Mannschaft den Aufstieg in der Oberliga, während der SV Jügesheim als Tabellenzweiter der sechste Absteiger in die Landesliga wurde.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1999/2000 bei f-archiv.de
 Oberliga Hessen 1999/2000 bei fussballdaten.de

1999
Fußballsaison 1999/2000